Dette er en liste over øer, ordnet efter befolkningstal. Listen angiver imidlertid kun øer, som har et befolkningstal på over en million.

Referencer 
 

 Befolkningstal
Geografiske lister